Итурменди ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 9,91 км². Население —  379 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Iturmendi
 Iturmendi
 Iturmendi

Муниципалитеты Наварры